Боровиківська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район
 Боровиківська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район